Целине може бити:

 Целине (Врбовец), насељено место у саставу Граду Врбовца, Загребачка жупанија, Хрватска
 Целине (Јастребарско), насељено место у саставу Града Јастребарског, Загребачка жупанија, Хрватска
 Целине Самоборске, насељено место у саставу Града Самобора, Загребачка жупанија, Хрватска
 Целине Горичке, (бивше Целине Пушћанске), насељено место у општини Марија Горица, Загребачка жупанија, Хрватска 
 Целине (Кршко), насељено место у Општини Кршко, Средњопосавска регија, Словенија